Pigna bezeichnet:
 Pigna (Korsika), eine Gemeinde im französischen Département Haute-Corse
 Pigna (Ligurien), eine Gemeinde in der norditalienischen Region Ligurien
 Pigna (Rione), ein Stadtteil Roms
 Festung Sasso da Pigna, ein Schweizer Artilleriewerk auf dem Gotthardpass